El término Taringa puede referirse a:
 Taringa!, comunidad virtual de origen Argentino;
 Taringa (Queensland), un suburbio de Brisbane, Queensland, Australia; o
 Taringa (gasterópodo), un género de gasterópodos nudibranquios.